Fanteria – arma dell'esercito composta da soldati appiedati
 Fanteria – parte dell'esercito romano
 Fanteria leggera – specialità delle forze armate di diversi paesi
 Fanteria pesante – specialità delle forze armate di diversi paesi
 Fanteria di linea – specialità delle forze armate di diversi paesi
 Fanteria meccanizzata – specialità delle forze armate di diversi paesi
 Fanteria montata – specialità delle forze armate di diversi paesi
 Fanteria motorizzata – specialità delle forze armate di diversi paesi
 Fanteria di marina – reparto anfibio di una marina militare
 Fanteria di Marina russa – reparto della marina militare russa
 Fanteria – marcia d'ordinanza dell'Esercito Italiano
 Fanteria d'arresto – specializzazione dell'Arma di fanteria dell'Esercito Italiano
 Arma di fanteria – Arma dell'Esercito Italiano
 Scuola di fanteria dell'Esercito Italiano – scuola dell'Esercito italiano
 Fanteria dello spazio – romanzo di fantascienza di Robert A. Heinlein

Pagine correlate
Fanta (disambigua)
Fante
Fanti